Самарин, Александр:
 Самарин, Александр Владимирович (род. 1998) — российский фигурист-одиночник.
 Самарин, Александр Дмитриевич (1868—1932) — московский губернский предводитель дворянства, обер-прокурор Святейшего Синода.
 Самарин, Александр Иванович (1746—1816) — генерал-лейтенант, герой штурма Анапы в 1791 году.
 Самарин, Александр Михайлович (1902—1970) — советский металлург, академик АН СССР.